Porcia bezeichnet:

 Porcia, Gemeinde in Italien
 Porcia (Adelsgeschlecht) aus der gleichnamigen Stadt
 Schloss Porcia, ein Schloss in Spittal an der Drau
 Bundesgymnasium Porcia, ein Gymnasium in Spittal an der Drau
 Palais Porcia (München), ein Palais in München
 Palais Porcia (Wien), ein Palais in Wien

Porcia ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Porcia (Schwester Catos), eine Schwester Catos
 Porcia (Tochter Catos), eine Tochter Catos und Frau des Brutus
 Bartolomeo Porcia († 1578), apostolischer Nuntius
 Johann Ferdinand von Porcia (1605–1665), österreichischer Staatsmann 

Porcía bezeichnet:
 Porcía (Fluss), einen Fluss in Asturien, Spanien
 Porcía (Valdepares), einen Weiler von Valdepares in El Franco, Asturien

Siehe auch:
 Portia
 Porzia
 Porchia